Шитик:
 Шитик — небольшое плоскодонное парусное судно, части корпуса которого были сшиты ремнями или виней (прутьями можжевельника и ели). Длина 10 м, ширина до 4 м.
 Шитик — разговорное название личинки ручейника.

Фамилия 
 Шитик, Владимир Николаевич (1922—2000) — белорусский советский писатель, журналист.
 Шитик, Геннадий Васильевич (1958—2009) — советский и латвийский футболист и тренер.

См. также 
 Шитики